Boomerang Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Boomerang Creek (Campaspe River), Nebenfluss des Campaspe River (Cape River) in Queensland
 Boomerang Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Boomerang Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 Boomerang Creek (Yappar River), Nebenfluss des Yappar River in Queensland